Název Dubnička má více významů:

obec
 Dubnička (obec) – obec na Slovensku v okrese Bánovce nad Bebravou

sídliště
 Dubnička (sídliště) – sídliště v Bánovcích nad Bebravou

vodní tok
 Dubnička (přítok Bebravy) – levostranný přítok Bebravy na Slovensku v okrese Bánovce nad Bebravou
 Dubnička (přítok Nitry) – pravostranný přítok Nitry na Slovensku v okrese Prievidza